Kirlian est :

 Semion Kirlian (1898-1978), technicien russe d'origine arménienne
 Valentina Kirlian (?-1972), enseignante et journaliste
 La photographie Kirlian (ou « effet Kirlian ») découverte accidentellement en 1939 par le technicien russe Semion Kirlian et sa femme Valentina Kirlian

D'autres significations :
 pseudonyme de Abe Duque (* 1968), Americain techno-musicien et producteur